Ледлі Кінг Повне ім'я Ледлі Брентон Кінг (, * 12 жовтня 1980, Лондон) — англійський футболіст.
 Джо Ледлі (англ. Joe Ledley, * 21 січня 1987, Кардіфф) — валлійський футболіст.